Geografia:
 Freedom (Califòrnia)
 Freedom (Maine)
 Freedom (Nova Hampshire)
 Freedom (Oklahoma)
 Freedom (Pennsilvània)
 Freedom (Wisconsin)
 New Freedom, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 North Freedom, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Miscel·lània:
 A Great Day for Freedom, cançó del grup britànic Pink Floyd.
 Cry Freedom, pel·lícula de Richard Attenborough estrenada el 1987.
 Land and Freedom, pel·lícula britànica dirigida per Ken Loach estrenada el 1995.
 Kashmir Freedom Movement, moviment polític al Caixmir.
 Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software, llibre escrit per Sam Williams.
 Llibertat, pel·lícula de Sharunas Bartas estrenada el 2000
 Software Freedom Day (Dia de la llibertat del programari